Dancing Queen puede referirse a:
Dancing Queen (1976), canción de ABBA.
Dancing Queen (2012), canción de Girls' Generation.
Dancing Queen (2018), álbum de Cher
'''''Dancing Queen (serie de televisión)